Theodora Kantakouzene kan syfta på:

 Theodora Kantakouzene (kejsarinna) (1400-talet), kejsarinna av Trabzon 
 Theodora Kantakouzene (sultanhustru) (1300-talet),  en bysantinsk prinsessa